La  peut désigner :
 Marine
 le 5th Battle Squadron, dans la Royal Navy ;
 la , dans la Royal Navy.
 Forces aériennes
 la , ancienne unité de l'Armée de l'air française ;
 le  dans la Royal Air Force ;
 le  dans la Force aérienne royale australienne.
 la  de la Composante air belge.